Espitridates (militar), militar persa
 Espitridates (sàtrapa), sàtrapa persa